Чемпионат мира по крикету 2015 года — одиннадцатый розыгрыш чемпионата мира по крикету, прошедший в Австралии и Новой Зеландии. Победителем турнира в пятый раз в истории стала сборная Австралии, обыгравшая в финале новозеландцев.

Страны-участницы 
  Австралия
  Афганистан
  Англия
  Бангладеш
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Ирландия
  Новая Зеландия
  ОАЭ
  Пакистан
  Шотландия
  Шри-Ланка
  ЮАР

Группа А

Группа B

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка мира 2015 года
 Кубок мира по Крикету в icc-cricket.com
 2015 год Кубок мира по крикету — общая посещаемость

Чемпионаты мира в Австралии
Чемпионаты мира в Новой Зеландии
Февраль 2015 года
Март 2015 года
Спорт в Австралии в 2015 году
Спорт в Новой Зеландии в 2015 году
Крикет в Австралии
Крикет в Новой Зеландии
Крикет
2015 год в крикете